Нуево Триунфо има више значења:

 Нуево Триунфо, Ањо де Хуарез (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Триунфо (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Триунфо (Тумбала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику